Degeneria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Degeneria ingår i familjen Degeneriaceae. 

Degeneria är enda släktet i familjen Degeneriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Magnoliaordningen
Degeneria